Техеријас има више значења:

 Техеријас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Техеријас, Техеријас де Санта Катарина (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Техеријас (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику